Marschbefehl zur Hölle ist der Titel verschiedener Filme:

 Marschbefehl zur Hölle (1960), US-amerikanischer Kriegsfilm von Burt Topper von 1960
 Marschbefehl zur Hölle (1971), italienischer Abenteuerfilm von Sergio Grieco von 1971